Die Serie B 1942/43 war die 14. Spielzeit der italienischen Fußball-Liga Serie B. Begonnen hatte die Saison am 3. Oktober 1942. Der letzte Spieltag war der 6. Juni 1943. Neben Erstligaabsteiger FC Modena stiegen der Brescia Calcio in die Serie A 1943/44 auf. In die Serie C 1943/44 mussten Udinese Calcio, Novara Calcio, Savona Calcio und Palermo Juventina absteigen. Die Saison 1942/43 war die vorerst letzte Spielzeit der Serie B, bevor der Spielbetrieb aufgrund des fortschreitenden Zweiten Weltkrieges für zwei Jahre eingestellt wurde.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Siehe auch 
 Serie A 1942/43
 Coppa Italia 1942/43

Weblinks 
 Italy 1942/43

Einzelnachweise 

1942
Fußballsaison 1942/43